De Bezirksklasse Thüringen 1936/37 was het vierde voetbalkampioenschap van de Bezirksklasse Thüringen,  het tweede niveau onder de Gauliga Mitte en een van de drie reeksen die de tweede klasse vormden. SC Erfurt 1895 werd kampioen en kon via de eindronde promotie afdwingen.

Eindstand

Promotie-eindronde
De zes kampioenen van de 1. Kreisklasse namen het tegen elkaar op, de top twee promoveerde.

Gauliga Mitte
Duits competitievoetbal 1936/37